Kröhnke ist der Familienname folgender Personen:

 Anka Kröhnke (* 1940), deutsche bildende Künstlerin
 Erich Kröhnke (1907–nach 1973), deutscher Drehbuchautor
 Friedrich Kröhnke (* 1956), deutscher Schriftsteller
 Fritz Kröhnke (1903–1981), deutscher Chemiker
 Gustav Kröhnke (1826–1904), deutscher Zivilingenieur, Landvermesser und „Geheimer Baurat“
 Margarete Kröhnke, Pseudonym Margarete Kubelka (1923–2000), deutsche Schriftstellerin
 Walter Kröhnke (1903–nach 1943), deutscher Bildender Künstler